Geisshorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Geisshorn (berg), Valais,

Österrike 

 Geißhorn, bergstopp, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz, 
 Gaishorn, berg, Tyrolen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar